Amerikai Egyesült Államok
Westfield Township (Steele megye, Észak-Dakota)
Westfield (Észak-Karolina)
Westfield Township (Surry megye, Észak-Karolina)
Westfield (Illinois)
Westfield Township (Bureau megye, Illinois)
Westfield Township (Clark megye, Illinois)
Westfield (Indiana)
Westfield (St. Joseph megye, Indiana)
Westfield (Iowa)
Westfield (Maine)
Westfield (Massachusetts)
Westfield Township (Dodge megye, Minnesota)
Westfield (New Jersey)
Westfield (New York)
Westfield (falu, New York)
Westfield (Nyugat-Virginia)
Westfield Township (Medina megye, Ohio)
Westfield Township (Morrow megye, Ohio)
Westfield (Pennsylvania)
Westfield Township (Tioga megye, Pennsylvania)
Westfield (Staten Island)
Westfield (Texas)
Westfield (Vermont)
Westfield (Wisconsin)
Westfield (Marquette megye, Wisconsin)
Westfield (Sauk megye, Wisconsin)
Westfield Center, Ohio
Westfield Corners, Illinois

Egyéb
Westfield Sportscars autógyártó